Еремия:

 Еремия — село в Болгарии. Находится в Кюстендилской области, входит в общину Невестино.
 Еремия, Наталья Леонидовна (1948—2013) — советский и казахстанский филолог.
 Еремия — мужское имя древнееврейского происхождения, см. Еремей.